McGhee ist der Familienname folgender Personen:

 Alison McGhee (* 1960), US-amerikanische Schriftstellerin
 Andy McGhee (1927–2017), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist, Autor und Hochschullehrer
 Andy McGhee (Radsportler) (* 1943), schottischer Radrennfahrer
 Bart McGhee (1899–1979), US-amerikanischer Fußballnationalspieler
 Brownie McGhee (1915–1996), US-amerikanischer Blues-Gitarrist
 Carla McGhee (* 1968), US-amerikanische Basketballnationalspielerin
 Charles McGhee (1942–2002), US-amerikanischer Jazztrompeter und Arrangeur
 Doc McGhee, US-amerikanischer Musikmanager
 Fredrick McGhee (1861–1912), US-amerikanischer Bürgerrechtler und einer der ersten schwarzen Anwälte
 Gary McGhee (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 George C. McGhee (1912–2005), US-amerikanischer Diplomat 
 Henry McGhee (1898–1959), britischer Politiker
 Howard McGhee (1918–1987), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 James McGhee, schottischer Fußballspieler
 Jimmy McGhee, US-amerikanischer Fußballspieler
 Joe McGhee (1929–2015), britischer Marathonläufer
 Jordan McGhee (* 1996), schottischer Fußballspieler
 Joseph McGhee (1872–1951), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Kanavis McGhee (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler
 Mark McGhee (* 1957), schottischer Fußballspieler
 Melissa McGhee (* 1984), US-amerikanische Musikerin
 Monta McGhee (* 1979), US-amerikanischer Basketballspieler

 Samuel McGhee (1940–2020), US-amerikanischer Politiker
 Scott McGhee (* 1960), US-amerikanischer Profiwrestler
 Stick McGhee (1917–1961), US-amerikanischer Blues-Gitarrist, jüngerer Bruder von Brownie McGhee
 Thalamus McGhee (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thomas McGhee (1929–2018), englischer Fußballspieler
 William McGhee (1930–2007), US-amerikanischer Darsteller und Schauspieler

Sonstiges:
 Mount McGhee, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:

 McGee
 McGhie